Tess puede referirse a:

 Tess, la película dirigida por Roman Polanski en 1979; 
 Tess, la de los d'Urberville, también traducida al español como Tess d' Urberville y Tess de los d'Urberville (título original en inglés: Tess of the d'Urbervilles: A Pure Woman Faithfully Presented, la novela del autor inglés Thomas Hardy, publicada en 1891; 
 Tess, trío musical español en activo durante los años 2000; o
 Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito (en inglés, TESS).
 Tess, producto de higiene íntima femenina (toallas sanitarias) producido por Industrias Mammi (Venezuela), compañía adquirida y absorbida por Procter & Gamble.